Tepango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepango, Tepango de Rodríguez, 
 Tepango, Guerrero, 
 Tepango, Cuetzalan del Progreso,